

Села:
 Поплави — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Поплави — Тернопільська область, Підгаєцький район

Населені пункти та їхні частини
 Поплави — село в гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Поплави — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Поплави — село в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Поплави — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Поплави — частина міста Щебрешин у Замойському повіті Люблінського воєводства
 Поплави — частина міста Пултуськ у Пултуському повіті Мазовецького воєводства
 Поплави — частина села Іловець у гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Поплави — частина села Сташіц (Сташиць) у гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Поплави — частина села Жакта в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Поплави — частина села Лукова в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Поплави — колонія в гміні Мілеюв Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Поплави — колонія в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства

Примітки